Die Liste der Botschafter Uruguays in Argentinien stellt einen Überblick über die Leiter der uruguayischen diplomatischen Vertretung in Argentinien seit dem 29. September 1829 bis heute dar.

Quelle:

Einzelnachweise 

Argentinien
!
Uruguay